ІФК Норрчепінг (, IFK — абревіатура Idrottsföreningen Kamraterna) — шведський футбольний клуб з Норрчепінга.

Історія 
Заснований 29 травня 1897 року.

Тринадцятиразовий чемпіон Швеції. У 1940-х-1960-х роках був лідером шведського футболу. Найбільших успіхів домігся під керівництвом угорського тренера Лайоша Цейзлера в 1942—1948 роках, 5 разів вигравши чемпіонат і 2 рази кубок Швеції. В останні роки ІФК Норрчепінг переживав не найкращі часи, у 2003—2007 та 2009—2010 роках він був змушений виступати в лізі Супереттан.

З 2011 року і досі виступає в Аллсвенскан. А в сезоні 2015 ІФК зумів вибороти титул чемпіона Швеції.

Принципові суперники 
Довгий час принциповий характер носили матчі «Норрчепінга» з клубом «ІК Слейпнер». У 1970-х та на початку ХХІ століття такі матчі були з іншим клубом із Норрчепінга - «Отвідабергс». Але всі вони втратили актуальність через те, що оббидва ці клуби понизились у класі.

Також особливий характер мають матчі «Норрчепінга» з «Мальме» які іноді називають «Дербі робочого класу».

Склад команди 
Станом на 23 березня 2021

Сезони в чемпіонаті Швеції

Досягнення 

 Чемпіон Швеції (13): 1943, 1945, 1946, 1947, 1948, 1952, 1956, 1957, 1960, 1962, 1963, 1989, 2015
 Володар Кубка Швеції (6): 1943, 1945, 1969, 1988, 1991, 1994
 Володар Суперкубка Швеції (1): 2015

Виступи в єврокубках

Кубок європейських чемпіонів

12 матчів, 2 перемоги, 5 нічиїх, 5 поразок, різниця м'ячів 14-20

Ліга чемпіонів УЄФА

2 матчі, 1 перемога, 1 поразка, різниця м'ячів 4-5

Кубок володарів кубків УЄФА

16 матчів, 7 перемог, 3 нічиї, 6 поразок, різниця м'ячів 24-21

Кубок УЄФА

20 матчів, 6 перемог, 7 нічиїх, 7 поразок, різниця м'ячів 21-23

Ліга Європи УЄФА: 
 
10 матчів, 7 перемог, 1 нічия, 2 поразки, різниця м'ячів 18-8.

1/32, 1/16, 1/8 — 1/32, 1/16, 1/8 фіналу.
Q, 1Q, 2Q, 3Q — кваліфікаційні раунди.
1R — перший раунд.

Разом: 60 матчів, 23 перемоги, 16 нічиїх, 21 поразка, різниця м'ячів 81-77.

Гравці клубу, володарі "Золотого м'яча" 
 1947: Гуннар Нордаль
 1949: Кнут Нордаль
 1953: Бенгт Густавссон
 1957: Оке Юганссон
 1960: Турбйорн Юнссон
 1961: Бенгт Нигольм
 1963: Гаррі Більд
 1966: Уве Чіндвалль
 1968: Бйорн Нордквіст
 1990: Томас Бролін
 1992: Ян Ерікссон

Посилання 
 Офіційний сайт   
 Сторінка на сайті Шведського футбольного союзу  

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1897
Спорт у Норрчепінгу